I Wish you love — одиннадцатый студийный альбом американской певицы Глории Гейнор, выпущенный на лейбле Login Records 19 апреля 2003 г. Все песни полностью написаны Гейнор, кроме «Pena» и «I Never Knew», написанных Александром Пиресом. Альбом представляет собой смесь жанров Electronic, Disco и Soul, являясь возвращением к истокам диско-музыки. Песни, которые сделали альбом известным, были «I Never Knew» и «Just Keep Thinking About You», песня, которая ранее была записана в 2000 году после выпуска предыдущего сингла Джорджио Мородера «Last Night».

Трек-лист

Reference 

 https://www.abc.es/cultura/musica/abci-gloria-gaynor-sobrevive-200806300300-1641970707102_noticia.html
 https://music.apple.com/co/album/i-wish-you-love/1308610790
 https://elpais.com/cultura/2008/07/01/actualidad/1214863207_850215.html

Примечания 

Альбомы Глории Гейнор